La famille Aventurati  (ou Aventuradi, Aventurado, Buonaventura) est une famille patricienne de Venise, originaire d'Aquilée.
Elle donna des tribuns vénitiens. Diverses branches s'éteignirent aux alentours de la clôture du Maggior Consiglio. La dernière s'éteignit avec un Raffael, avocat à la cour en 1331.

Les armes des Aventurado sont écartelé d'argent et de gueules, à la rose de l'un en l'autre.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien